Berenguer ist der Familienname folgender Personen:

 Álex Berenguer (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Amanda Berenguer (1921–2010), uruguayische Schriftstellerin
 Carmen Berenguer (* 1946), chilenische Dichterin, Chronistin und Multimediakünstlerin
 Dámaso Berenguer Fusté (1873–1953), spanischer Generalleutnant, Politiker und Ministerpräsident Spaniens
 Félix Berenguer de Marquina (* 1736 oder 1738; † 1826), spanischer Kolonialverwalter (Gouverneur der Philippinen und Vizekönig von Neuspanien)
 Francesc Berenguer i Mestres (1866–1914), katalanischer Architekt
 Jackson Berenguer Prado (1918–2005), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Paulo Afonso
 Manuel Berenguer (1913–1999), spanischer Kameramann
 Pascal Berenguer (* 1981), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Berenger
 Berengar